Les Étoiles filantes est le titre de plusieurs œuvres :

 Les Étoiles filantes : nouvelle policière de G. K. Chesterton, publiée en 1911 ;
 Les Étoiles filantes : chanson des Cowboys Fringants sortie en 2004 ;
 Les Étoiles filantes : série télévisée québécoise diffusée pour la première fois en 2007-2008.